Copper Canyon kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Barranca del Cobre, kanjonområde,

USA 

 Copper Canyon, Texas, ort, Denton County 

Robotskapade USAförgreningar